Le terme catalan ciutadella (citadelle) désigne un ouvrage militaire.

Si le terme est utilisé comme un nom propre, il peut désigner :

Citadelle de Barcelone (Ciutadella de Barcelona), démolie à la fin du .
 Parc de la Ciutadella, parc située à Barcelone sur l'emplacement de l'ancienne citadelle.
  (Ciutadella de Castellciutat), citadelle construite au  à , localité de La Seu d'Urgell (Catalogne).

Ciutadella de Menorca, deuxième ville de l'île de Minorque.

Voir aussi